Osoby o tym nazwisku:
 Luka Brajnović – chorwacki dziennikarz, prawnik, wykładowca, krytyk literacki, poeta
 Marko Brajnović – chorwacki piłkarz wodny